И́горь Влади́мирович Мо́лотов — российский писатель и публицист, постоянный колумнист телеканала Russia Today.

Биография 
Работал руководителем отдела по специальным проектам аналитического телеканала «День-ТВ» (2012—2013), корреспондентом еженедельной газета «Завтра» (2013−2014), политическим обозревателем газеты «Известия» (2014—2015), заместителем главного редактора онлайн-СМИ «Русская Планета».

Публиковался в различных онлайн и печатных СМИ. В том числе — Кавказская политика, Правда.ру, Свободная пресса и другие. 

Работал в сфере политического PR. Так же был шеф-редактором — интернет-порталов заместителя председателя Правительства РФ Д. О. Рогозина и депутата Государственной думы РФ А. А. Журавлёва (2013—2014)

Принимал участие в качестве наблюдателя в военных конфликтах в Южной Осетии, в Донецкой народной республике.

В 2012 году выступил как автор документального фильма о событиях 90-х годов «Как мы строили будущее России».

В конце 2016 года в издательстве «Центрполиграф» вышла книга о первой правой организации СССР, обществе «Память» — «Черная дюжина. Общество смелых».

В августе 2017 года в издательстве «Центрполиграф» вышла книга о событиях 90-х годов «Демоны и ангелы российской политики». Предисловие к книге написал публицист Эдуард Лимонов.

В феврале 2018 году книга Игоря Молотова «Мой друг Карлос Шакал» вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». В настоящее время книга планируется к изданию во Франции и Турции.

В мае 2018 года стал соавтором книги «Олесь Бузина. Пророк и мученик». 17 октября книгу включили в перечень изданий, запрещенных для распространения на Украине 

В 2022 году свет увидела книга-расследование о знаменитом русском предпринимателе Викторе Буте.

Семья 

Женат на редакторе и журналисте RT Ирине Галушко.

Произведения 
 «Сабля Ислама». М.: «Мурабитун», 2012, 1.000 экз. (публицистика, поэзия)
 «108 лет» М.: «Мурабитун», 2012, 1.000 экз. (поэзия)
 «Россия — страна победителей» М.: «Родина», 2013, 2.000 экз. (сборник рассказов)
 «Черная дюжина: общество смелых» М.: «Центрполиграф», 2017, 2.000 экз.
 «Демоны и ангелы российской политики» М.: «Центрполиграф», 2017, 2.000 экз.
 
 «Олесь Бузина. Пророк и мученик» М.: «Книжный мир», 2018, 1.000 экз.
 «Виктор Бут. В погоне за мечтой» М.: «Городец», 2022, 1.000 экз.

Ссылки 
 Официальный блог Игоря Молотова на Russia Today

Рецензии 
 Шамир И. «Память» Игоря Молотова // «День Литературы», 2 февраля 2017 года
 Берсенев А. «Сбитая» эпоха и ее герои // «ЧВК-инфо», 22 февраля 2017 года
 Рудалев А.  Ковчег русской памяти // «Литературная Россия», 21 октября 2016 года
 Лимонов Э.  Молотов написал умное расследование // «Тотальная мобилизация», 11 ноября 2016 года
 Аксенов А.  Демоны, демоны и немного ангелов // «Завтра», 27 августа 2017 года
 Садулаев Г.  Ильич жив! // «Прочтение», 22 ноября 2017 года

Примечания